Brand
Marka (valuta)
Marka (teritorij)
Finska marka-norveška pokrajina
poštanska marka
taksena marka
Marka (luka, Somalija)
Marka narod
Marka jezik
Marka (Jordan)
Marka (zračna luka, Jordan)
Sebastian Marka
Marke, talijanska pokrajina

Vidi također 
marke